Il doppio femminile del Schenectady Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Ann Henricksson e Julie Richardson erano le detentrici del titolo, ma solo Henricksson ha partecipato in coppia con Gretchen Magers.

Henricksson e Magers hanno perso nei quarti contro Michelle Jaggard e Hu Na.

Jaggard e Na hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Sandra Birch e Debbie Graham.

Teste di serie
Tutte le 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Ann Henricksson /  Gretchen Magers (quarti di finale)
 Jill Smoller /  Marianne Werdel (quarti di finale)
 Louise Allen /  Beverly Bowes (semifinali)
 Linda Barnard /  Jane Thomas (semifinali)

 Anne Hobbs /  Alison Scott (quarti di finale) 
 Eva Krapl /  Julie Salmon (quarti di finale) 
 Michelle Jaggard /  Hu Na (campionesse) 
 Anne Aallonen /  Patricia Hy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1989